

Sigle 
 MBM Arquitects – studio di architettura fondato da Joseph Martorell, Oriol Bohigas e David Mackay
 MBM Automobile – produttore di autoveicoli
 Meat Beat Manifesto – gruppo musicale inglese

Codici 
 MBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mkambati (Sudafrica)
 mbm – codice ISO 639-3 della lingua ombamba